Carnevalesca, film del 1918 diretto da Amleto Palermi
Carnevalesca (The Cookie Carnival), cortometraggio animato del 1935 diretto da Ben Sharpsteen